Фразе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Орлеана, 36 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 224 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 498,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фразе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фразе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар